Plaatsen in de Verenigde Staten
 Corbin (Kentucky)
 Corbin City, plaats in New Jersey
 North Corbin, plaats in Kentucky

 Personen
 Corbin Bernsen (1954), Amerikaans acteur
 Corbin Mills (1990), Amerikaans golfer
 Barry Corbin (1940), Amerikaans acteur

 Overig
 Château Corbin, Bordeauxwijn en wijngoed in Frankrijk